GEK est un sigle qui peut désigner :
 GEK Cobra (où GEK signifie Gendarmerie EinsatzKommando), l'unité d'intervention antiterroriste de la Gendarmerie fédérale autrichienne.

gek est un code qui peut désigner :
 , une langue parlée dans l'État du Plateau, au Nigeria.

Code